Иван Иванович Гончаров ( — ) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, командир пулемётного отделения 1-го мотострелкового батальона 35-й гвардейской механизированной бригады, сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился в  году в селе Николаевка Поспелихинского района Рубцовского округа Сибирского края (сейчас Поспелихинский район Алтайского края) в семье крестьянина. После окончания семилетки работал кузнецом в колхозе.

В Красную Армию был призван в 1943 году, после обучения на командира пулемётного отделения в марте 1944 года рядовым был отправлен на фронт.

Уже в этом же месяце был представлен к награде: в боях на подступах к городу Скалат Тернопольская области был ранен, но поля боя не покинул, продолжал командовать отделением до подхода стрелковый подразделений. В мае 1944 года награждён орденом Славы 3 степени.

Орден Славы 2 степени уже младшим сержантом получил в боях за польский город Мнюв, в рукопашном бою уничтожил пятерых гитлеровцев, а его пулемётное отделение этом бою уничтожило 15 вражеских солдат и офицеров. Награждён в феврале 1945 года.

Третий орден Славы получил за бои за города Кетцин и Потсдам на территории Германии в звании сержанта — за захват и удержание плацдарма на реке Хафель (Гафер), уничтожение вражеской силы и техники. Награждён уже после окончания Великой Отечественной войны — в июне 1945 года.

В 1952 году Гончаров в звании старшины был демобилизован. Жил в рабочем посёлке (сейчас село) Поспелиха Алтайского края, работал начальником районного штаба гражданской обороны.

Умер в  году. В селе Поспелиха в 1975 году его именем названа одна из улиц, установлен бюст. Его имя увековечено на Мемориале Славы в г. Барнауле.

Примечания

Литература 
 Кочетов А. В. Солдатская слава. 4-е изд. Барнаул, 1985. с.48-51.

Полные кавалеры ордена Славы
Кавалеры ордена Славы